

Lokalizacje

Austria 
 Leipziger Straße – ulica w Wiedniu

Niemcy 
 Leipziger Straße – dzielnica Magdeburga
 Leipziger Straße – ulica w Berlinie
 Leipziger Straße – ulica w Dreźnie
 Leipziger Straße – ulica we Frankfurcie nad Menem